Andreas Aurifaber, anche Goldschmidt (Breslavia 1514-Königsberg 1559) – medico tedesco, coinvolto nella controversia su Osiander
 Johannes Aurifaber (Vimariensis), anche Goldschmied (Weimar 1519–Erfurt 1575) – teologo luterano, curatore dei Discorsi a tavola di Lutero e di altre raccolte di scritti del riformatore tedesco
 Johannes Aurifaber (Vratislaviensis), anche Goldschmidt (Breslavia 1517-Breslavia  1568) – teologo luterano, professore di teologia e parroco a Rostock, autore della Costituzione della Chiesa del Meclemburgo, professore a Königsberg e presidente della diocesi della Sambia